Холандија се може односити на:

Политичко-географски појам 
 Холандија, земља западне Европе, један од конститутивних ентитета Краљевине Холандије
 Краљевина Холандија, суверена држава, члан ОУН
 Холандија (историјска област), географска и историјска област у држави Холандија, подељена на:
 Јужна Холандија, провинција у западном делу државе Холандија
 Северна Холандија, провинција у северозападном делу државе Холандија
 Карипска Холандија, назив за три општине Холандије које се налазе у Карипском мору — Бонер, Свети Еустахије и Саба

Историјска област 
 , историјска област у Холандији
 Краљевина Холандија (1806—1810), историјска област у Холандији
 Холандија, стари назив за Џајапуру, град у Индонезији
 , историјски део северног Севастопоља

Види још 
 
 Нова Холандија
 Низоземска (вишезначна одредница)